Kršćanstvo je najzastupljenija vjera u Češkoj među vjerničkom populacijom.

Povijest
Češka je jedna od zemalja gdje je kršćanstvo došlo u srednjem vijeku. Za širenje je zaslužan Hrvat iz Bijele Hrvatske sv. Vojtjeh.

Galerija

Izvori